Según el contexto, Gog puede referirse a:
 
 Gog, novela de 1931 del autor italiano Giovanni Papini.
 Gog, personaje futuro de la Biblia. Descendiente de Rubén, (1Cr 5:3, 4.)
 Good Old Games, servicio de venta en línea de videojuegos.